Storace ist der Familienname folgender Personen:

 Bernardo Storace (1637–1707), italienischer Komponist
 Francesco Storace (* 1959), italienischer Politiker
 Guillermo Storace (* 1974), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 Juan Luis Storace (* 1940), uruguayischer Politiker
 Marc Storace (* 1951), maltesischer Rockmusiker
 Nancy Storace (1765–1817), italienisch-englische Sängerin
 Nicolás Storace Montes, uruguayischer Politiker
 Stephen Storace (1762–1796), italienisch-englischer Komponist